Oulad Frej är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen El-Jadida och regionen Doukala-Abda, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Oulad Frej ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oulad Frej är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Oulad Frej. Runt Oulad Frej är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Oulad Frej är det största samhället i trakten. Trakten runt Oulad Frej består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Doukala-Abda